Unterdorfbach steht für folgende geographischen Objekte:

 Unterdorfbach (Landbach) (auch Gwandgraben), rechter Zufluss zum Landbach (Rhein) bei Wasterkingen, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Schloss Unterdorfbach, Schloss in Dorfbach (Ortenburg), Landkreis Passau, Bayern